Dave Dryden, né le  à Hamilton en Ontario au Canada et mort le  à Oakville en Ontario, est un gardien de but au hockey. Il a évolué notamment dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association mondiale de hockey (AMH). Il est aussi le frère aîné de l'ancien gardien de but et ancien ministre canadien Ken Dryden.

Carrière 
La carrière de joueur professionnel de Dave Dryden s'est étalée de 1962 à 1980. Dans la LNH, il évolua pour les Rangers de New York, les Sabres de Buffalo, et les Black Hawks de Chicago. Dans l'AMH, il défendit les couleurs des Cougars de Chicago et des Oilers d'Edmonton.

Ses meilleures saisons furent celles passées dans l'Association mondiale. Avec les Oilers, il remporta en 1979 le trophée Gordie-Howe comme joueur le plus utile à son équipe, et le trophée Ben-Hatskin, remis annuellement au meilleur gardien de but du circuit.

Le 20 mars 1971, lors d'un affrontement entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, les gardiens respectifs des deux équipes étaient Ken Dryden et Dave Dryden. Il s'agit de la seule fois de l'histoire de la LNH où deux frères gardiens de but étaient opposés dans un même match. À la fin de la rencontre, les deux frères se serrèrent la main au centre de la patinoire, un geste que l'on voit habituellement à la conclusion d'une série éliminatoire.

Dave Dryden fut aussi entraîneur des Petes de Peterborough dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Dryden meurt le 4 octobre 2022 à Oakville à l'âge de 81 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Bears d'Aurora || OHA-B || 48 ||  ||  ||  ||  || 170 || 3,52 || 0 || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 12 || 5 || 6 || 1 || 720 || 39 || 3,25 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 ||  || 0 || 
|-
| 1960-1961 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 18 ||  ||  ||  ||  || 66 || 3,67 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Marlboros de Toronto || OHA || 32 || 17 || 8 || 6 ||  || 99 || 3,16 || 0 || 3 || 0 || 12 || 7 || 5 || 720 || 49 || 4,08 ||  || 0 || 
|-
| 1961-1962 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 40 || 3 || 4,55 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Terriers de Galt || OHA Sr. || 40 ||  ||  ||  ||  || 174 || 4,35 || 0 || 2 || 0 || 4 ||  ||  || 240 || 27 || 6,75 ||  || 0 || 
|-
| 1963-1964 || Terriers de Galt || OHA Sr. || 39 ||  ||  ||  ||  || 141 || 3,62 || 0 || 0 || 0 || 11 || 6 || 5 || 660 || 36 || 3,27 ||  || 1 || 
|-
| 1964-1965 || Terriers de Galt || OHA Sr. || 35 ||  ||  ||  ||  || 106 || 3,1 || 0 || 1 ||  || 1 || 0 || 1 || 60 || 6 || 6 ||  || 0 || 
|-
| 1964-1965 || Bisons de Buffalo || LAH || 4 || 4 || 0 || 0 || 240 || 6 || 1,5 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Black Hawks de Chicago || LNH || 11 || 3 || 3 || 0 || 454 || 23 || 3,04 || 89,9 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 100 || 0 || 
|-
| 1966-1967 || Braves de Saint-Louis || CPHL || 48 || 17 || 17 || 14 ||  || 158 || 3,29 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Black Hawks de Chicago || LNH || 27 || 9 || 9 || 2 ||  || 69 || 3,27 || 90 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Black Hawks de Chicago || LNH || 30 || 12 || 11 || 2 ||  || 79 || 3,21 || 90,5 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Black Hawks de Dallas || LCH || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Sabres de Buffalo || LNH || 10 || 3 || 3 || 0 || 408 || 22 || 3,23 || 90,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 8 || 1 || 6 || 0 || 364 || 34 || 5,6 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Sabres de Buffalo || LNH || 20 || 3 || 9 || 5 ||  || 68 || 3,98 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Sabres de Buffalo || LNH || 37 || 14 || 13 || 7 ||  || 89 || 2,65 || 90,8 || 3 || 0 || 2 || 0 || 2 || 119 || 9 || 4,53 || 87,3 || 0 || 0
|-
| 1973-1974 || Sabres de Buffalo || LNH || 53 || 23 || 20 || 8 ||  || 148 || 2,98 || 89,4 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Cougars de Chicago || AMH || 45 || 18 || 26 || 2 ||  || 176 || 3,87 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Oilers d'Edmonton || AMH || 62 || 22 || 34 || 5 ||  || 235 || 3,95 || 0 || 1 || 2 || 3 || 0 || 3 || 180 || 15 || 5 ||  || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Oilers d'Edmonton || AMH || 24 || 10 || 13 || 0 ||  || 77 || 3,26 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Oilers d'Edmonton || AMH || 48 || 21 || 23 || 2 ||  || 150 || 3,49 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 91 || 6 || 3,96 ||  || 0 || 0
|-
| 1978-1979 || Oilers d'Edmonton || AMH || 63 || 41 || 17 || 2 ||  || 170 || 2,89 || 0 || 3 || 0 || 13 || 6 || 7 || 687 || 42 || 3,67 ||  || 0 || 0
|-
| 1979-1980 || Oilers d'Edmonton || LNH || 14 || 2 || 7 || 3 || 741 || 53 || 4,29 || 84,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 203 || 69 || 76 || 27 ||  || 554 || 3,2 || 87,6 || 9 || 4 || 3 || 0 || 2 || 128 || 9 || 4,23 ||  || 0 ||

Références 

Naissance en septembre 1941
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Braves de Saint-Louis
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Cougars de Chicago
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)
Décès à 81 ans
Décès à Oakville (Ontario)
Décès en octobre 2022